Z9 oder Z 9 steht für:
 System z9, siehe Z Systems
 Z 9 Wolfgang Zenker, Zerstörer der deutschen Kriegsmarine
 Aero Zambia (IATA-Code), sambische Fluggesellschaft
 Nikon Z 9, eine Kamera des Herstellers Nikon

Z9